

Localidades

 Change (Saône-et-Loire)
 Le Change

Música
 Change (álbum de Richie Kotzen)
 Change (álbum de Sugababes)
 Change (banda)
 Change (canção de Christina Aguilera)
 Change (canção de Hotel FM)
 Change (canção de Hyuna)
 Change (canção de Monkey Majik e Yoshida Brothers)
 Change (canção de Noel)
 Change (canção de Sugababes)
 Change (canção de Taylor Swift)
 Change (canção de Tears for Fears)

Veja também 
 Changes

Desambiguação